knut vagy Knut néven ismert:

 Knut dán uralkodók
 I. Knut dán király
 II. Knut dán király
 III. Knut dán király
 IV. Knut dán király
 V. Knut dán király
 VI. Knut dán király
 Knut svéd uralkodók
 I. Knut svéd király
 II. Knut svéd király
 Knut, a Berlini Állatkert népszerű jegesmedvéje
 knut, orosz korbács

Hasonló címen:

 Kanut, keresztnév
 Kont, keresztnév